

Toponymie

 Babilon, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Babilon, un village dans la voïvodie de Mazovie